Bassingbourne Gawdy ist der Name folgender Personen:

* Bassingbourne Gawdy (Politiker, 1532) (1532–1590), englischer Politiker (Eye)
 Bassingbourne Gawdy (Politiker, 1560) (1560–1606), englischer Politiker (Thetford, Norfolk)